DoubleBear Productions — инди-игровая студия, основанная в июне 2009 года писателем и геймдизайнером Брайаном Митсодой.

Основание 
Как в книге «Создание Dead State», так и в различных интервью Брайан Митсода заявил, что его основным мотивом для основания DoubleBear было создавать игры, которые он хотел создать, и не беспокоиться о том, что издатель передумает и убьёт проект:

Что касается необычного названия студии, Митсода сказал:

Игры

Dead State 
Первым проектом DoubleBear была Dead State, пошаговая ролевая игра, действие которой разворачивается в сценарии зомби-апокалипсиса. Студия работала над проектом с Iron Tower Studio, и в игре использовался игровой движок от Age of Decadence.Информация о теме и сеттинге была опубликована в статье Rock, Paper, Shotgun, включая цитату Митсоды, которая показывает, что одной из целей игры является «серьезное изучение национального кризиса или стихийного бедствия» и что игра черпает вдохновение из жизненного опыта Митсоды в Майами, штат Флорида, во время урагана Эндрю.

Dead State запустила успешную кампанию Kickstarter летом 2012 года, была выпущена в раннем доступе Steam в феврале 2014 года и имела окончательный релиз в Steam и GOG.com 4 декабря 2014 года.Впоследствии игра была поддержана несколькими бесплатными обновлениями, кульминацией которых стало окончательное обновление Reanimated, предназначенное для окончательной версии игры.

Серия PANIC 
Некоторое время после выхода Dead State: Reanimated команда делала различные ссылки на вторую игру на своих стримах Twitch и упоминала, что у них есть «довольно захватывающие (и очень забавные) проекты в разработке» в их Dead State postmortem на Gamasutra.

16 августа 2016 года неожиданное объявление в истории от PC Gamer показало, что DoubleBear собирается выпустить одну игру — PANIC at Multiverse High! — и объявлял другое — PANIC in the Multiverse!

PANIC at Multiverse High! 
Panic at Multiverse High! представляет собой пародийную визуальную новеллу / Отомэ-игру в духе Hatoful Boyfriend: главный герой неожиданно просыпается, ничего не помня о своем прошлом, и чуть не опаздывает в среднюю школу. Оказавшись там, они обнаруживают, что жестокий монстр с щупальцами в куртке Леттермана — Чед — объявил себя их соперником, и им нужно улучшить свои качества, чтобы завести друзей и победить Чада на выпускном вечере.

Согласно статье PC Gamer, PANIC at Multiverse High! изначально задумывался как внутренняя шутка, но стал настоящим названием, когда первоначальный проект сменил направление. Игра должна была выступать в качестве сбора средств для PANIC in the Multiverse!, заявив, что «Мы решили пойти по этому пути вместо Kickstarter, чтобы, несмотря ни на что, у людей была игра, в которую можно было играть, и более непосредственно познакомиться с персонажами и сеттингом»

PANIC in the Multiverse! 
PANIC in the Multiverse! является продолжением названия и описывается как японская ролевая игра в стиле защиты базы, включающая сбор команды героев для продвижения к вражеской базе и уничтожения ее до того, как враг сможет сделать то же самое с базой игрока. Согласно веб-сайту, игровой процесс включает в себя сбор героев со всей Мультивселенной, чтобы сразиться с главным врагом, «самопровозглашенным повелителем Мультивселенной, королем Ша’Артом».

Рекомендации

Ссылки 
 
 DoubleBear Productions at Twitter
Производители компьютерных игр США
Компании Сиэтла